Merothrips är ett släkte av insekter. Merothrips ingår i familjen Merothripidae. 

Merothrips är enda släktet i familjen Merothripidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tripsar
Merothrips